Энтони Джеймс Поусон, известный также как Тони Поусон (; 18 октября 1952 года, Мейдстон, графство Кент, Англия — 7 августа 2013 года, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский молекулярный биолог британского происхождения. 

Член Лондонского королевского общества (1994), Канадского королевского общества, Национальной академии наук США (2004) и Американской академии искусств и наук. Лауреат престижнейших отличий.

Известен революционными работами в области внутриклеточной передачи сигнала, молекулярных механизмов ответа клеток на внешние сигналы и межклеточного взаимодействия. Поусон идентифицировал белковый домен  (от ), обладающий способностью связывать остатки фосфорилированного тирозина (фосфорилирование остатков тирозина в белках является распространённым способом передачи сигнала внутри клетки). После обнаружения SH2 множество копий этого некаталитического домена были обнаружены в различных белках, участвующих в передаче сигнала.

Биография 
Энтони Джейм Поусон родился в Мейдстоне, Великобритания, в 1976 году он получил степень доктора философии по молекулярной биологии в лондонском университете. В 1976—1980 годы он продолжил своё образование в Калифорнийском университете в Беркли, а затем до 1985 года работал ассистентом профессора в департаменте микробиологии в университете Британской Колумбии.

В 1985 году доктор Алан Бернштейн пригласил Энтони Поусона работать в больнице Маунт-Синай в Торонто. При этом Поусон оставался профессором Торонтского университета (1985—1988 — associate professor, с 1989 — full professor), где работал на факультете медицины на кафедре молекурярной генетики. В госпитале Поусон был ведущим исследователем в исследовательском институте Самуэля Луненфелда (1985—2006), затем руководил исследованиями (2000—2005) в лаборатории, названной его именем.

В 1990 году его исследовательская группа впервые описала молекулярный механизм передачи сигнала между клетками и идентифицировала, участвующие в этом процессе белки. В дальнейшем было установлено, что нарушения передачи сигналов могут быть причиной различных заболеваний. Данное открытие оказало большое влияние на биомедицину, иммунологию, исследования рака и эволюционную биологию. В интервью 2009 года газете Toronto Star Поусон сравнивает научные исследования с подводной рыбалкой: «Вы не сможете поймать рыбу, если не зайдёте в воду» (you can’t catch fish without having your fly in the water).

В 2011 году от рака скончалась жена Поусона, Мэгги. 7 августа 2013 года скончался сам Поусон, оставив после себя двоих родных сыновей и одного приёмного.

Награды и отличия 
 1994 — Международная премия Гайрднера
 1995 — 
 1998 — Премия Хейнекена по биохимии и биофизике
 1998 — 
 1998 — Pezcoller Foundation-AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research (первый удостоенный)
 2000 — офицер Ордена Канады
 2004 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 2004 — 
 2005 — Премия Вольфа по медицине
 2005 — Королевская медаль Лондонского королевского общества
 2006 — Орден Кавалеров Почёта
 2006 — Введён в 
 2007 — 
 2008 — Премия Киото
 2012 — Медиакомпания «Thomson Reuters» включила Поусона в свой список наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии по физиологии или медицине

Примечания

Ссылки 
 Remembering Tony // The Pawson Lab
 Dr. Anthony (Tony) Pawson // The Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute

Молекулярные биологи
Биологи Канады
члены Лондонского королевского общества
Члены Канадского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Награждённые Королевской медалью
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Хейнекена
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты премии Киото
Clarivate Citation Laureates
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Лондонского университета
Награждённые медалью Флавелла